Гіґґінс, також Гіггінс () — англійське та американське прізвище.

Відомі носії прізвища Гіґґінс 
 Алекс Гіґґінс — північноірландський професійний гравець у снукер.
 Джиммі Гіґґінс — персонаж однойменного твору Ептона Сінклера, популярного на поч. 20-го ст.
 Джон Гіґґінс — шотландський професіональний гравець у снукер. Чотириразовий чемпіон світу (1998, 2007, 2009, 2011).
 Еліот Гіґґінс — британський журналіст і блогер, відомий використанням OSINT-інформації.
 Іветт Гіґґінс — австралійська спортсменка.
 Колін Гіґґінс — американський драматург, сценарист та кінорежисер австралійського походження.
 Майкл Гіґґінс — ірландський політик, поет, письменник та телеведучий. Президент Ірландії з 11 листопада 2011.
 Марґеріт Гіґґінс — американська військова журналістка.
 Марк Гіґґінс — колишній англійський ломус, учасник змагань Найсильніша Людина Європи.
 Шон Гіґґінс — американський баскетболіст.

Англійські прізвища